The White Buffalo (film)
 The White Buffalo (muzikant), alias Jake Smith